A 428-as jelzésű autóbusz Aszód és Verseg, illetve Erdőtarcsa között közlekedő helyközi járat.

Megállóhelyei

! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=5|A szürke hátterű megállókat csak néhány járat érinti.
|-bgcolor=DFDFDF
|*|| Aszód, Kossuth Lajos utca 2.végállomás||*
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|*|| Aszód, művelődési ház||*
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|*|| ||*
|align=left|
|-
|0|| Aszód, vasútállomásvégállomás||10
|align=left|
|-
|1|| Aszód, vasútállomás bejárati út||20
|align=left|
|-
|2|| Aszód, Arany János utca||19
|align=left|
|-
|3|| Aszód, Falujárók útja 19.||18
|align=left|
|-
|4|| Kartal, 2-es km kő||17
|align=left|
|-
|5|| Kartal, Bartók Béla út||16
|align=left|
|-
|6|| Kartal, orvosi rendelő||15
|align=left|
|-
|7|| Kartal, posta||14
|align=left|
|-
|8|| Kartal, Szőlő utca||13
|align=left|
|-
|9|| Kartal, autóbusz-forduló||12
|align=left|
|-
|10|| Verseg, kállói elágazás||11
|align=left|
|-
|11|| Verseg, községházavégállomás||10
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=5|A szürke hátterű megállókat csak néhány járat érinti.
|-bgcolor=DFDFDF
|12|| Verseg, temető||9
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|13|| Kálló, Alutech Kft.||8
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|14|| Kálló, magyalospusztai elágazás||7
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|15|| Kálló, Jókai Mór utca||6
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|16|| Kálló, újtelep||5
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|17|| Erdőkürt, Kossuth Lajos utca||4
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|18|| Kálló, újtelep||3
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|19|| Kálló, Jókai Mór utca||2
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|20|| Kálló, Táncsics út||1
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|21|| Erdőtarcsa, községházavégállomás||0
|align=left|
|}

Források
 

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Aszód autóbuszvonalai